Partito Ecologista – partito politico francese
Partito Ecologista "I Verdi" – partito politico portoghese
Partito Ecologista Romeno – partito politico romeno
Partito Ecologista Svizzero – partito politico svizzero
Partito Ecologista Marocchino - Verdi – partito politico marocchino
Partito Ecologista Verde del Cile – partito politico cileno